Radostín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radostín (okres Havlíčkův Brod)
 Radostín (okres Žďár nad Sázavou)
 Radostín nad Oslavou (okres Žďár nad Sázavou)